Der Allianz Cup 2010 war ein Tennisturnier für Damen in Sofia. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2010 und fand vom 13. bis 19. September 2010 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2010
Tennisturnier in Sofia